Raymond Gravel peut désigner :
 Raymond Gravel (1929-1994), un homme politique québécois ayant représenté le Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Raymond Gravel (1952-2014), un prêtre catholique et un homme politique québécois.